Saint-Perdoux puede referirse a: 

 Saint-Perdoux, comuna francesa situada en Dordoña.
 Saint-Perdoux, comuna francesa situada en Lot.